Iskra – giornale russo
 Iskra – gruppo musicale canadese
 Iskra – nome femminile
 Iskra – azienda jugoslava di materiale elettrico
 Iskra – nome precedente del villaggio di Aşağı Kəsəmən in Azerbaigian
 Iskra Menarini – cantante italiana e storica corista di Lucio Dalla

Sport 
 FC Iskra-Stal Rîbnița – società calcistica moldava
 Fudbalski Klub Iskra Stolac – società calcistica bosniaca
 Nogometni Klub Iskra – società calcistica bosniaca
 Volejbol'nyj klub Iskra Odincovo – società pallavolistica russa